Petr Rákos (* 14. února 1925, Košice – 15. srpna 2002, Praha) byl český hungarista, vysokoškolský pedagog a překladatel z maďarštiny.

Životopis 
Narodil se v Košicích v maďarské rodině židovského původu. V letech 1938 - 1939 absolvoval košické státní královské a premonstrátské gymnázium. Roku 1940 bylo gymnázium rozděleno a Petr Rákos pokračoval ve studiu na státním královském gymnáziu Jánose Hunfalvyho. Jako frankofil zde navštěvoval přednášky Alliance française.
 
Na podzim roku 1944 byla celá rodina internována v Osvětimi. Odtud se na jaře roku 1945 vrátil sám.

Po přestěhování do Prahy vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obor historie - filozofie.

Profesní život 
Jako překladatel z maďarštiny pracoval v letech 1949 - 1952 v tiskové agentuře Pragoipress a jako pedagog v oboru maďarštiny působil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy mezi roky 1952 až 1990, kdy odešel do důchodu. K životnímu jubileu byl jmenován profesorem.

Společenský život 
Roku 1991 byl v Segedíně zvolen předsedou Mezinárodní společnosti pro maďarskou filologii. Podílel se na propagaci maďarské literatury v Československu a v České republice. Byl spoluzakladatelem Sdružení pro česko-maďarské porozumění a zakládajícím členem Svazu Maďarů žijících v českých zemích.

Byl členem Maďarské akademie věd.

Překlady z maďarštiny 
 Bóka, László: Poslušně hlásím (Alázatosan jelentem; R, Praha, SNKLU 1963)
 Karinthy, Ferenc: Epepe (Epepe; R, Praha, Mladá fronta 1981)
 Karinthy, Frigyes: Vzkaz v láhvi (VP, Praha, Odeon 1975)
 Szabó /Szabóová/, Magda: Socha vzdechů (Abigail; R, Praha, Albatros 1974)

Odkazy

Reference

Související články 
 Hungarologie

Externí odkazy 
 
 Politický zápisník Bohumila Doležala: Vzpomínka na Petra Rákose. 2.9. - 7.9.2002. Bohumil Doležal, 17.08.2002.

Muži
Absolventi Univerzity Karlovy
Čeští pedagogové
Čeští překladatelé
Narození v roce 1925
Narození 14. února
Narození v Košicích
Úmrtí v roce 2002
Úmrtí 15. srpna
Úmrtí v Praze
Pohřbení na Bubenečském hřbitově